De Tsjechische voetbalclub Sparta Praag speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Sparta Praag

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1927
|Mitropacup
|1/4
|
|SK Admira Wien
|8-6||5-1 (T)|| 3-5 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Hungária FC MTK Boedapest
|2-2||2-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Rapid Wien
|7-4||6-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1929
|Mitropacup
|1/4
|
|Újpest FC
|3-6||1-6 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1930
|Mitropacup
|1/4
|
|First Vienna
|5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Ambrosiana Milaan
|8-3||2-2 (U)|| 6-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Rapid Wien
|3-4||0-2 (T)|| 3-2 (U)
|-
|1931
|Mitropacup
|1/4
|
|Juventus FC
|2-2 <small>BW 3-2 (U)||1-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Wiener AC
|6-6 <small>BW 0-2 (T)||3-2 (T)|| 3-4 (U)
|-
|1932
|Mitropacup
|1/4
|
|AGC Bologna
|3-5||0-5 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1933
|Mitropacup
|1/4
|
|Hungária FC MTK Boedapest
|5-3||3-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Ambrosiana-Inter Milaan
|3-6||1-4 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1934
|Mitropacup
|1/8
|
|Hungària FC MTK Boedapest
|6-6 <small>BW 5-2||5-4 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/8
|
|Hungária FC MTK Boedapest
|3-3 <small>BW 1-1 (U)(k)||1-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SK Admira Wien
|3-6||0-4 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1935
|Mitropacup
|1/8
|
|First Vienna
|6-4||1-1 (U)|| 5-3 (T)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|ACF Fiorentina
|8-4||7-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Juventus FC
|3-3 <small>BW 5-1 (T) ||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|F
|
|Ferencvárosi FC
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1936
|Mitropacup
|1/8
|
|Phőbus FC Boedapest
|7-6||5-2 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|AS Roma
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Ambrosiana-Inter Milaan
|8-5||5-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|F
|
|FK Austria Wien
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1937
|Mitropacup
|1/8
|
|SK Admira Wien
|3-3 <small>BW 0-2 (U)||1-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1938
|Mitropacup
|1/8
|
|Genova 1893
|3-5||2-4 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1939
|Mitropacup
|1/4
|
|Ferencvárosi FC
|3-4||3-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep
|
|LASK
|6-2||3-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1964
|Mitropacup
|1/4
|
|MTK Boedapest
|4-2||1-1 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Bologna FC 1909
|5-2||2-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Slovan Bratislava
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1964/65
|Europacup II
|1R
|
|Anorthosis Famagusta
|16-0||10-0 (T}|| 6-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|West Ham United FC
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1965
|Mitropacup
|1/2
|
|Vasas SC Boedapest
|4-5||4-5 ||<small> < Wenen
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3/4 pl
|
|Rapid Wien
|2-0 ||2-0 (U)||
|-
|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|Lausanne Sports
|4-0||0-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Górnik Zabrze
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Rode Ster Belgrado
|4-6||4-1 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|2R
|
|Bologna FC 1909
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1967/68
|Europacup I
|Q
|
|Skeid Oslo
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|6-5||3-2 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Internazionale
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Athletic Bilbao
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Dundee United FC
| 3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Leeds United AFC
|2-9||0-6 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1972
|Mitropacup
|Groep A
|
|Čelik Zenica
|0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
| 
|Groep A (3e)
|
|Honvéd Boedapest
|3-5||2-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1972/73
|Europacup II
|1R
|
|Standard Luik
|4-3||0-1 (U)|| 4-2 T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Ferencvárosi TC
|4-3||0-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Schalke 04
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AC Milan
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1976/77
|Europacup II
|1R
|
|MTK/VM Boedapest
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1977
|Mitropacup
|Groep
|
|Vojvodina Novi Sad
|1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|Vasas SC Boedapest
|2-2||2-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep (4e)
|
|ACF Fiorentina
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1980/81
|Europacup II
|1R
|
|Spora Luxemburg
|12-0||6-0 (U)|| 6-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Slavia Sofia
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1981/82
|UEFA Cup
|1R
|
|Neuchâtel Xamax
|3-6||0-4 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Madrid CF
|4-3||3-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Widzew Łódź
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Watford FC
|7-2||3-2 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Hajduk Split
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 nv (U)
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|Vålerenga IF
|5-3||3-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Lyngby BK
| 2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|1-2||0-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|FC Barcelona
|2-2 <small>u||1-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Vitória SC
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|Fram Reykjavík
|10-0||2-0 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|1-3||1-2(T)|| 0-1 (U)
|-
|1988/89
|Europacup I
|1R
|
|Steaua Boekarest
|3-7||1-5 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|Fenerbahçe SK
|5-2||3-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|CFKA Sofia
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1990/91
|Europacup I
|1R
|
|Spartak Moskou
|0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|Europacup I
|1R
|
|Glasgow Rangers
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="5"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Olympique Marseille
|4-4 <small>u||2-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|FC Barcelona
|3-3||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|FC Dynamo Kiev
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|SL Benfica
|2-2||1-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1992/93
|Europacup II
|1R
|
|Airdrieonians FC
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Werder Bremen
|4-2||3-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AC Parma
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1993/94
|Champions League
|1R
|
|AIK Fotboll
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|RSC Anderlecht
|2-5||0-1 (T)|| 2-4 (U)
|-
|1994/95
|Champions League
|Q
|
|IFK Göteborg
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Galatasaray SK
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|1R
|
|Silkeborg IF
|2-2 <small>u||0-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Zimbru Chisinau
|6-3||4-3 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|AC Milan
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1996/97
|Europacup II
|Q
|
|Glentoran FC
|10-1||2-1 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1R
|
|Sturm Graz
|3-3 <small>u||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|ACF Fiorentina
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1997/98
|Champions League
|2Q
|
|Austria Salzburg
|3-0||0-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep A
|
|AC Parma
|2-2||0-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Borussia Dortmund
|1-7||1-4 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|Galatasaray SK
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1998/99
|Champions League
|2Q
|
|FC Dynamo Kiev
|1-1 (1-3 ns)||1-0 (U)|| 0-1 nv (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Sociedad
|2-5||2-4 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1999/00
|Champions League
|Groep 1G
|
|Girondins de Bordeaux
|0-0||0-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="6"|14.0
|-
|
|
|Groep 1G
|
|Spartak Moskou
|6-3||1-1 (U)|| 5-2 (T)
|-
|
|
|Groep 1G (1e)
|
|Willem II Tilburg
|8-3||4-0 (T)|| 4-3 (U)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|FC Porto
|2-4||0-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|FC Barcelona
|1-7||0-5 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|Groep 2A (3e)
|
|Hertha BSC
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2000/01
|Champions League
|3Q
|
|Zimbru Chisinau
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="4"|5.0
|-
|
|
|Groep 1B
|
|Arsenal FC
|2-5||0-1 (T)|| 2-4 (U)
|-
|
|
|Groep 1B
|
|Lazio Roma
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1B (4e)
|
|FK Sjachtar Donetsk
|4-4||3-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|Groep 1H
|
|FC Bayern München
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="6"|13.0
|-
|
|
|Groep 1H
|
|Feyenoord
|6-0||4-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep 1H (2e)
|
|Spartak Moskou
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep 2C
|
|Real Madrid CF
|2-6||2-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep 2C
|
|FC Porto
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2C (3e)
|
|Panathinaikos FC
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2002/03
|Champions League
|2Q
|
|Torpedo Koetaisi
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|3Q
|
|KRC Genk
|4-4 <small>u||0-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|Široki Brijeg
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Denizlispor
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|3Q
|
|FK Vardar Skopje
|5-4||3-2 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="5"|9.5
|-
|
|
|Groep G
|
|Chelsea FC
|0-1||0-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|Lazio Roma
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep G (2e)
|
|Beşiktaş JK
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|AC Milan
|1-4||0-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2004/05
|Champions League
|2Q
|
|APOEL Nicosia
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="5"|6.5
|-
|
|
|3Q
|
|Ferencvárosi TC
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 nv (T)
|-
|
|
|Groep D
|
|Fenerbahçe SK
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|Groep D
|
|Olympique Lyonnais
|1-7||1-2 (T)||0-5 (U)
|-
|
|
|Groep D (4e)
|
|Manchester United FC
|1-4||0-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|Groep B
|
|AFC Ajax
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Arsenal FC
|0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|FC Thun
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1R
|
|Heart of Midlothian FC
|2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="5"|6.0
|-
|
|
|Groep F
|
|AFC Ajax
|0-0||0-0 (T)||
|-
|
|
|Groep F
|
|RCD Espanyol
|0-2||0-2 (T)||
|-
|
|
|Groep F
|
|FK Austria Wien
|1-0||1-0 (U)||
|-
|
|
|Groep F (4e)
|
|SV Zulte Waregem
|1-3||1-3 (U)||
|-
|2007/08
|Champions League
|3Q
|
|Arsenal FC
|0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="6"|5.0
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1R
|
|Odense BK
|0-0 (4-3 ns)||0-0 (T)|| 0-0 nv (U)
|-
|
|
|Groep E
|
|FC Zürich
|1-2||1-2 (T)
|-
|
|
|Groep E
|
|Toulouse FC
|3-2||3-2 (U)||
|-
|
|
|Groep E
|
|Spartak Moskou
|0-0||0-0 (T)||
|-
|
|
|Groep E (4e)
|
|Bayer 04 Leverkusen
|0-1||0-1 (U)||
|-
|2008/09
|Champions League
|2Q
|
|FC Sheriff Tiraspol
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|GNK Dinamo Zagreb
|3-3 <small>u||0-0 (U)|| 3-3 (T)
|-
|2009/10
|Champions League
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|3-4||3-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="5"|8.0
|-
|2009/10
|Europa League
|PO
|
|NK Maribor
|3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep K
|
|PSV
|2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep K
|
|FC Kopenhagen
|0-4||0-1 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|
|Groep K (3e)
|
|CFR Cluj
|5-2||2-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
|2010/11
|UEFA Champions League|Champions League
|2Q
|
|Liepājas Metalurgs
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
|rowspan="7"|12.0
|-
|
|
|3Q
|
|Lech Poznań
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|PO
|
|MŠK Žilina
|0-3||0-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|Groep F
|
|FK CSKA Moskou
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep F
|
|US Palermo
|5-4||3-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep F (2e)
|
|Lausanne Sports
|6-4||3-3 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Liverpool FC
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|FK Sarajevo
|7-0||5-0 (T)|| 2-0 (U)
|rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|PO
|
|FC Vaslui
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2012/13
|Europa League
|3Q
| 
|FC Admira Wacker Mödling
|4-2||2-0 (U)|| 2-2 (T)
|rowspan="6"|11.0
|-
|
|
|PO
|
|Feyenoord
|4-2||2-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || Groep I||  || Olympique Lyonnais ||2-3|| 1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  || || Groep I||  || Athletic Bilbao ||3-1|| 3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  || || Groep I (2e)||  || Hapoel Ironi Kiryat Shmona ||4-2|| 3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || 2R ||  || Chelsea FC ||1-2|| 0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2013/14 || Europa League 
| 2Q ||  || BK Häcken || 2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U) || 0.5
|-
|2014/15 || Champions League 
| 2Q ||  || FCI Levadia Tallinn ||8-1|| 7-0 (T)|| 1-1 (U) || rowspan=6|11.0
|-
|  || || 3Q ||  || Malmö FF ||4-4 <small>u|| 4-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2014/15 ||Europa League 
| PO ||  || PEC Zwolle ||4-2|| 1-1 (U)||3-1 (T)
|-
|  || || Groep I||  || SSC Napoli ||1-3|| 1-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|  || || Groep I||  || BSC Young Boys ||3-3|| 3-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|  || || Groep I (3e)||  || Slovan Bratislava ||7-0|| 3-0 (U)|| 4-0 (T)
|-
|2015/16 || Champions League 
| 3Q ||  || FK CSKA Moskou || 4-5||2-2 (U)|| 2-3 (T) || rowspan=8|19.0
|-
|2015/16 ||Europa League 
| PO ||  || FC Thun ||6-4|| 3-1 (T)|| 3-3 (U)
|-
|  || || Groep K||  || Asteras Tripolis ||2-1|| 1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || Groep K||  || APOEL Nicosia ||5-1|| 2-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|  || || Groep K (2e)||  || FC Schalke 04 ||3-3|| 2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  || || 2R ||  || FK Krasnodar ||4-0|| 1-0 (T)|| 3-0 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Lazio Roma ||4-1|| 1-1 (T)||3-0 (U)
|-
|  || || 1/4 ||  || Villarreal CF || 3-6||1-2 (U)|| 2-4 (T)
|-
|2016/17 || Champions League 
| 3Q ||  || Steaua Boekarest ||1-3|| 1-1 (T)|| 0-2 (U) || rowspan=6|11.0
|-
|2016/17 ||Europa League 
| PO ||  || SønderjyskE ||3-2|| 0-0 (U)|| 3-2 (T)
|-
|  || || Groep K||  || Southampton FC ||1-3|| 0-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || Groep K||  || Internazionale ||4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|  || || Groep K (1e)||  || Hapoel Beër Sjeva || 3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || 2R ||  || FK Rostov ||1-5|| 0-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2017/18 ||Europa League 
| 3Q ||  || Rode Ster Belgrado ||0-3|| 0-2 (U)|| 0-1 (T) ||0.0
|-
|2018/19 ||Europa League 
| 3Q ||  || Spartak Subotica || 2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T) ||1.0
|-
|2019/20 ||Europa League || 3Q ||  || Trabzonspor ||3-4|| 2-2 (T)|| 1-2 (U) ||0.5
|-
|| 2020/21 || Europa League || Groep H || || AC Milan || 0-4 ||0-3 (U) ||0-1 (T) ||rowspan=3|4.0 
|-
| || || Groep H || || Celtic FC || 8-2 ||4-1 (U) || 4-1 (T)
|-
| || || Groep H (3e) || || Lille OSC || 2-6 ||1-4 (T) || 1-2 (U)
|-
|2021/22 ||Champions League|| 2Q ||  || Rapid Wien || 3-2 || 1-2 (U) || 2-0 (T) || rowspan="6"|6.0
|-
| || || 3Q ||  || AS Monaco || 1-5 || 0-2 (T) || 1-3 (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || Groep A||  ||Olympique Lyonnais || 3-7 || 3-4 (T) || 0-3 (U)
|-
|  ||  || Groep A||  || Rangers FC || 1-2 || 1-0 (T) || 0-2 (U)
|-
|  ||  || Groep A (3e)||  || Brøndby IF || 2-0 || 0-0 (U) || 2-0 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 1/16 ||  || FK Partizan || 1-3 || 0-1 (T) || 1-2 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Viking FK || 1-2 || 0-0 (T) || 1-2  (U) ||0.5
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 298.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sparta Praag
Sparta Praag